Rank ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Rank (* 1955), deutscher Maler, Künstler, Bühnen- und Kostümbildner
 Astrid Rank (* 1969), deutsche Hochschullehrerin
 Beata Rank-Minzer (1886–1961), österreichisch-US-amerikanische Psychoanalytikerin
 Elisabeth Rank (auch Lisa Rank; * 1984), deutsche Schriftstellerin
 Ernst Rank (* 1954), deutscher Bauinformatiker
 Franz Rank (1870–1949), deutscher Architekt und Bauunternehmer
 Heiner Rank (1931–2014), deutscher Schriftsteller
 Ian Rank-Broadley (* 1952), britischer Bildhauer
 J. Arthur Rank (1888–1972), britischer Filmproduzent

 Julius Rank (1883–1961), württembergischer Landtagsabgeordneter
 Kathrin Rank (* 1967), deutsche Bildende Künstlerin
 Olaf Rank (* 1971), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer
 Otto Rank (1884–1939), österreichischer Psychoanalytiker
 Sebastian Rank (* 1986), deutscher Triathlet
 Tobias Rank (* 1968), deutscher Pianist und Komponist
 Werner Rank (* 1968), deutscher Fußballspieler

Rank als Substantiv steht für:

 eine Pfeifenreihe von Orgeln (englisches Lehnwort), siehe Orgel-Glossar #R
 eine Kurve im Alemannischen, siehe Martin Walser: „Statt etwas oder Der letzte Rank“ (2017)
 Gebrüder Rank, Bauunternehmen in München, gegründet von Josef Rank (1886–1956), Franz Rank (1870–1949), Ludwig Rank (1873–1932)
 The Rank Organisation des britischen Industriellen J. Arthur Rank umfasste Firmen der Film- und Hifi-Branche sowie als Joint-Venture den Hersteller von Kopierern Rank Xerox

Rank als Adjektiv steht für:

 schlank, geschmeidig, großgewachsen (heute meist nur noch in der Verbindung „rank und schlank“)
 (bei Schiffen:) topplastig 

RANK steht als Abkürzung für:

 RANK, Receptor Activator of NF-κB, ein Protein bei Säugetieren

Siehe auch:

 Ranken
 Rankin
 Ranking